Klatsch bezeichnet:
 eine Form der gesellschaftlichen Unterhaltung, siehe Klatsch
 eine kleine, elegante Damenhandtasche ohne Henkel, siehe Clutch (Handtasche)
 eine Form des Umdruck-Verfahrens in der Lithografie

Siehe auch:
 Klaatsch
 Klatschen